Лахта (от  — залив) — топоним и гидроним в России.
 Лахта — аэродром в Архангельской области.
 Лахта — залив Чудского озера.
 Лахта — озеро в Архангельской области, бассейн Ширши.
 Лахта — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Лахта — исторический район Санкт-Петербурга.
 Лахта — станция Октябрьской железной дороги.
 Зайейн (также лахта) — народ в Бирме.

Населённые пункты 
 Лахта — деревня в составе муниципального образования «Северодвинск» Архангельской области.
 Лахта — деревня в Приморском районе Архангельской области (Катунинское сельское поселение).
 Лахта — деревня в Приморском районе Архангельской области (Островное сельское поселение).
 Лахта — деревня в Ведлозерском сельском поселении Пряжинского района Карелии.
 Лахта — деревня в Эссойльском сельском поселении Пряжинского района Карелии.
 Лахта — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Лахта — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Лахта — до 1967 г. название посёлка Катунино в Приморском районе Архангельской области.

См. также 
 река Гумарина — также называется Лахта-йоки.
 Лахта-центр — небоскрёб в Санкт-Петербурге, ключевым объектом которого является штаб-квартира группы «Газпром».
 Лахта-Ольгино
 Лахти (значения)
 Лахтин
 Лахтинский разлив
 Лехта (значения)
 Чёрная Лахта — деревня Лебяженского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.
 Чёрная Лахта (озеро) — озеро в Архангельской области, бассейн Сии.